Il toponimo capo Engaño (dallo spagnolo inganno) può riferirsi a:
Capo Engaño sull'isola di Luzon, nell'arcipelago delle Filippine
Capo Engaño nella Repubblica Dominicana, vicino a Santo Domingo